Csehország
 Jenišovice, település a Benešovi járásban
 Jenišovice, település a Chrudimi járásban
 Jenišovice, település a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Jenišovice, település a Mělníki járásban

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok